Wilhelm von Düring ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Düring (General), deutscher General 
 Wilhelm von Düring (Landrat) (1836–1907), deutscher Verwaltungsjurist